Looped (litt. en anglais « en boucle ») peut faire référence à :
, une pièce de théâtre américaine de Matthew Lombardo créée en 2008 ;
La Boucle infernale ou La Boucle au Québec (Looped), une série télévisée d'animation canadienne de Mark Thornton et Todd Kauffman diffusée en 2016.